A National Basketball Association 1982–1983-as szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 37. szezonja volt.

A győztes a Philadelphia 76ers lett, története során harmadszor. A döntőben összesítésben 4–0-ra nyert a Los Angeles Lakers ellen. Az alapszakasz és a döntő legértékesebb játékosa is Moses Malone lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Moses Malone
Az év újonca: Terry Cummings
Legjobb védekező játékos: Sidney Moncrief
Legjobb „hatodik” játékos: Bobby Jones

All-Star-mérkőzés 

MVP: Julius Erving
Vezetőedzők: Billy Cunningham (Kelet), Pat Riley (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba